Příjmení Montgomery nosí více významných osobností:

 Anthony Montgomery (1971) – americký herec a hudebník
 Bernard Montgomery (1887–1976) – britský polní maršál a velitel ve 2. světové válce
 Buddy Montgomery (1930–2009) – americký jazzový hudebník
 Dacre Montgomery (1994) – australský herec
 James Montgomery (1771–1854) – skotský básník a žurnalista
 Lucy Maud Montgomery (1874–1942) – kanadská spisovatelka
 Monk Montgomery (1921–1982) – americký jazzový hudebník
 Poppy Montgomery – australská herečka
 Thomasina Winifred Montgomery viz Tammi Terrell
 Tim Montgomery (1975) – americký atlet, sprinter
 Wes Montgomery (1923–1968) – americký jazzový kytarista

Externí odkazy